Henryk Kamiński (1854–1930) – generał brygady Wojska Polskiego
 Henryk Kamiński (1909–1994) – działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we Wrześni, burmistrz Wrześni, członek honorowy PTTK
 Henryk Kamiński (1930–2000) – działacz PTTK w Pile, patron Oddziału PTTK w Pile

Zobacz też 
 Henryk Kamieński